Монтехо (исп. Montejo) — многозначный термин.

Топонимы 
 Монтехо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Деэса-де-Монтехо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Монтехо, Кармен (1925—2013) — мексиканская актриса.
 Монтехо, Франсиско де (1479—1553) — испанский конкистадор, действовавший в Центральной Америке.
 Монтехо, Франсиско де (Младший) (1508– 1565) — испанский конкистадор, завоеватель Юкатана.
 Монтехо, Эухенио (1938—2008) — венесуэльский поэт и эссеист.